Trichiosoma är ett släkte av steklar som beskrevs av Leach 1817. Trichiosoma ingår i familjen klubbhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klubbhornsteklar
Trichiosoma